Grand Rapids kan syfta på:

Geografi

USA 

 Grand Rapids, Michigan, stad i Kent County, 
 Grand Rapids, Minnesota, ort i Itasca County, 
 Grand Rapids, Ohio, ort i Wood County,

Se även
 Grand Rapids – tidigare namn på en stad i Wisconsin, se Wisconsin Rapids

Robotskapade USAförgreningar